Planaltinensi – abitanti di Planaltina (Goiás)
Planaltinensi – abitanti di Planaltina do Paraná
Planaltinensi – abitanti di Planaltino